Blind Fury ("furia cieca" in lingua inglese) può riferirsi a:

Film
Furia cieca – film del 1989 diretto da Phillip Noyce, con protagonista Rutger Hauer

Musica
 Blind Fury – nome usato dal gruppo musicale Satan tra il 1984 e il 1985